Бузиновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Бузиновское сельское поселение — входит в Калачёвский район Волгоградской области
 Бузиновское сельское поселение — входит в Выселковский район Краснодарского края